Боковая — многозначный термин:

Населённые пункты 
 Боковая — деревня в Городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Боковая — деревня в Холмском районе Новгородской области.
 Боковая — деревня в Добрянском районе Пермского края.

Реки 

 Боковая — река в Кировской области России, левый приток Пижмы (бассейн Волги).
 Боковая — река в Кировоградской и Днепропетровской области Украины, приток Ингульца.

См. также 
 Боковая аллея
 Боковое